Frans Maas kan verwijzen naar de volgende personen:

Frans Maas (1863-1932) - een Nederlands transportondernemer
Frans Maas (atleet) - een Nederlands atleet
Frans Maas (acteur) - een Vlaams acteur
Frans Maas (jachtontwerper) - een Nederlands ontwerper van zeiljachten
Frans Maas (landschapsarchitect) - Nederlands landschapsarchitect en hoogleraar TU Delft